Il doppio del torneo di tennis Neumunster Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori John-Laffnie de Jager e Chris Haggard che hanno battuto in finale Lars Burgsmüller e Markus Hantschk 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Danny Sapsford /  Chris Wilkinson (primo turno)
 John-Laffnie de Jager /  Chris Haggard (Campioni)

 Nebojša Đorđević /  Dušan Vemić (primo turno)
 Mathias Huning /  Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Neumunster Challenger 1997